Slovo oko má více významů:

 oko – orgán zraku, primární význam
 parietální oko
 složené oko
 lidské oko

Biologie 
 volské oko – lidový název pro volovec vrbolistý (Buphthalmum salicifolium)
 vraní oko – rod jedovatých bylin (Paris)
 paví oko – obrazec na ocasních perech páva
 babočka paví oko (Inachis io)
 lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus)
 paví očko – lidový název akvarijní rybky živorodka duhová (Poecilia reticulata)
 kuří oko (clavus) – otlak na prstu u nohy (prstci), nejčastěji způsobené nevhodnou obuví

Metrologie 
 oko (jednotka) – stará polská jednotka hmotnosti (1,217 kg = 3 funt)

Gastronomie 
 mastné oko – omastek v polévce
 volské oko

Gemologie 
 kočičí oko – odrůdu minerálu

Geografie 
 horské oko, ledovcové oko, mořské oko – menší jezero v horách
 Oko Sahary – geologický dóm v Mauritánii
 OKO – mrakodrap v Moskvě

Meteorologie 
 oko tropické cyklony – klidné místo ve středu plně vyvinuté tropické cyklóny

Hry 
 oko – kulatá značka na hrací, nebo dominové kostce
 jednadvacet, oko bere – karetní hra 
 Oko (go) – prázdný prostor uvnitř skupiny kamenů v go

Astronomie 
 galaxie Černé oko – spirální galaxie v souhvězdí Vlasů Bereniky
 Kočičí oko (mlhovina)

Historie a symbolika 
 Boží oko – symbol oka v trojúhelníku
 Horovo oko, Vedžat – staroegyptský posvátný symbol oka spojovaný s bohem Horem
 nazar (amulet) – skleněné modrobílé oko používané v Turecku k ochraně před uhranutím
 Reovo oko, ureus – vztyčená kobra na čelence staroegyptských panovníků

Kultura 
 Bio Oko – kino v Praze-Holešovicích
 Edice OKO – edice naučných knih nakladatelství Albatros a dřívějšího SNDK 
 Oko (film) – americký hororový film z roku 2008
 OKO (hudební skupina) – doprovodná skupina Ivo Cicvárka
 Oko bere (21) – americké drama z roku 2008 
 Oko bouře (Hvězdná brána: Atlantida) (The Eye) – 11. epizoda první série sci-fi seriálu Hvězdná brána: Atlantida
 Oko nad Prahou – dokumentární film Olgy Špátové a Elišky Kaplické
 Opavská kulturní organizace
 Zlaté oko – filmový příběh s Jamesem Bondem
 český frazeologizmus udělat si oko ve smyslu „zavděčit se někomu“

Technika 
 jestřábí oko – elektronický systém pro monitorování hry v tenisu a kriketu (zejména dopady míčů a pohyb hráčů po hřišti)
 Londýnské oko – vyhlídkové ruské kolo v Londýně 
 magické oko – elektronka
 oko – smyčka, vznikající při pletení sítě, svetru nebo na dámských punčochách
 oko (past), pytlácké oko – jednoduchá pytlácká past – nastražená stahující se smyčka na provázku nebo drátu
 Oko (satelitní systém) – sovětský satelitní systém včasné výstrahy před jaderným útokem
 rybí oko – typ širokoúhlého objektivu
 volské oko (architektura) – typ okna
 závěsné oko – zakončení tažné tyče pro odtah automobilů, zakončení lana pro zavěšení na jeřábu

Související články 
 oka
 očko
 Oko za oko 
 Kino Oko (rozcestník)

Externí odkazy